Вальтер Аугустин Филлигер (;  — ) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Bogenhausener Sternwarte. В ноябре 1897 года им был обнаружен астероид (428) Монахия. Он также принимал участие в наблюдениях за кометами.

Наиболее активно занимался астрономией в период с 1896 по 1907 год. В 1924 году, спустя год после открытия в Немецком музее первого в Мюнхене планетария, предложил новую улучшенную модель проектора Zeiss, ставшего известным как Mark II. Он был гораздо мощнее и рассчитан на работу в более крупных помещениях (до 23 метров).

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Дэвид Эшер
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
X века
Астрономы XX века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов